Punto steht für:

 Punto (Einheit), ein Längenmaß
 Fiat Punto, einen Kleinwagen von FIAT

Punto ist der Familienname folgender Personen:
 Frank el Punto (1909–1972), deutscher Maler und Grafikdesigner
 Giovanni Punto (eigentlich Johann Wenzel Stich; 1746–1803), böhmischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Punto-Fijo-Abkommen, ein Pakt zwischen venezolanischen Parteien